Jaskinia Zbójecka w Łopieniu w Beskidzie Wyspowym, na północnym stoku Łopienia
 Jaskinia Zbójecka na Jaworzu w Paśmie Łososińskim
 Jaskinia Zbójecka w Karkonoszach, u podnóża Chojnika
 Jaskinia Zbójecka w Górach Świętokrzyskich pod Łagowem
 Jaskinia Zbójecka w Ojcowskim Parku Narodowym